Čela ima više značenja:
 Čela (Forli-Čezena)
 Čela (Parma)
 Čela (Pavija)
 Čela (Udine)